Mechanize — седьмой студийный альбом метал группы Fear Factory, выпущенный в 2010 году, после пятилетнего перерыва.

Mechanize был записан вместе с вернувшимися в 2009 году Джином Хогланом и Дино Касаресом, не принимавших участия в создании предыдущих двух пластинок. За первую неделю было продано десять тысяч копий пластинки.

Основой тематики песен являются социальные проблемы. Композиция Controlled Demolition посвящен теракту 11 сентября 2001 года

Список композиций

Чарты

Участники записи 
 Бертон Белл — вокал
 Дино Касарес — гитара
 Байрон Страуд — бас-гитара
 Джин Хоглан — ударные, перкуссия
 Рис Фалбер — клавишные, пианино на «Christploitation», семплы, микширование, продюсер

Примечания 

Альбомы AFM Records
Альбомы Candlelight Records
Альбомы Fear Factory